Misantropo – colui che soffre di misantropia

Arte
Il Misantropo – dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio del 1568

Letteratura
Il misantropo (Le Misanthrope) – commedia del drammaturgo e attore teatrale francese Molière del 1666
L'illuminista misantropo – saggio del traduttore e autore di fantascienza italiano Riccardo Valla su Kurt Vonnegut
Il misantropo – titolo italiano con cui è anche nota la commedia del IV secolo a.C. del commediografo greco antico Menandro Dyskolos (δύσκολος)

Altri progetti